

Березова Гора — село, Смолевицький район, Мінська область

Березова Гора — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Березова Гора — присілок, Олонецький національний район, Карелія